Roissy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Roissy-en-France, Île-de-France, Département du Val-d’Oise, 
 Roissy-en-Brie, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,